Lünenschloß ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Clemens Lünenschloß (1678–1763), deutscher Hofmaler und Stuckateur
 Caroline Lünenschloß (* 1993), deutsche Kommunalpolitikerin, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
 Caspar Lüneschloß (auch: Caspar von Lünenschloß) (um 1550–1613), Pfarrer der reformierten Gemeinde  (Wuppertal-)Sonnborn und Mitbegründer der Bergischen Synode
 Heike Lünenschloß (* 1972), deutsche Schwimmerin
 Joachim Lünenschloß (* 1955), deutscher Filmproduzent, Schauspieler, Regisseur und Autor
 Wilhelm Lünenschloß (1880–1929), deutscher Bauunternehmer und Politiker